Anna Cotrim (São Paulo, 10 de agosto de 1964) é uma atriz brasileira.

Vida e Carreira 
Começou a fazer aulas de teatro ainda em São Paulo, no Teatro Escola Macunaíma. Se mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 70, ingressando nessa mesma época no Teatro O Tablado, de Maria Clara Machado. Foi aluna e dirigida pela mestra do teatro infantil em vários espetáculos. Nos anos 90 fez 3 espetáculos junto a Cia dos Atores, entre eles "A Bao A Qu (um lance de dados)" uma das primeiras experiências e pesquisas de linguagem da companhia. Ainda em teatro, trabalhou também ao lado de Augusto Boal, Alcione Araújo, Rubens Corrêa, Ary Coslov ...

Em sua trajetória no cinema conta com os longas-metragens: "Nosso Lar" de Wagner de Assis (2009), "Última Parada 174" de Bruno Barreto (2008), "Outras Estórias" - Pedro Bial (1999), "Tieta do Agreste", de Cacá Diegues (1995), "Lamarca", de Sérgio Rezende (1994) e "Era uma vez ...", do Argentino Arturo Uranga (1993).

Sua experiência na TV começou em 1994, no programa "Você Decide", especial de final de ano e contou com a direção de Roberto Talma. Participou das novelas: "Porto dos Milagres" (2001), "Agora é que são elas" (2003), "Páginas da Vida" (2006), "O Profeta" (2007), "O Rebu" (2014).

De 2008 a 2011, foi professora de interpretação de teatro no Grupo Nós do Morro, na Comunidade do Vidigal, onde dirigiu o espetáculo "A Vida como Ela é...", baseado nos contos de Nelson Rodrigues.

Em 2014, Anna integrou o elenco da novela, O Rebu, de George Moura e Sérgio Goldenberg com direção geral de José Luiz Villamarim na Rede Globo.
 2012 e 2013 - Anna fez parte do elenco de "Elmiro Miranda Show", um programa feito para TV a Cabo no canal "TBS" da "Turner Brasil" e gravou uma participação na minissérie policial, "Fora de Controle" escrita por Marcílio Moraes e Gustavo Reiz, com direção de Johnny Araújo e Daniel Rezende, numa coprodução da Rede Record com a produtora paulista Gullane Filmes.

 No Teatro, Anna esteve com o espetáculo "A Carpa", texto premiado de Denise Crispun e Melanie Dimantas, junto com a atriz Ivone Hoffmann, com direção de Ary Coslov, em diversas capitais brasileiras: Florianópolis,  Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Curitiba!

 Em 2012 e 2013, Anna Cotrim  fez parte da ONG "Na Boa Companhia" e também deu aulas de teatro no "Espaço Move" um novo espaço para as artes, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

No Cinema

Na Televisão 

 2021 - Gênesis - Mila (RecordTV)
2020 - Amor de Mãe - Ingrid (Rede Globo)
 2019 - Vítimas Digitais - Lúcia (GNT)
 2018 - O Mecanismo - Maria Tereza (Netflix)
 2017 - Sob Pressão - Iara (Rede Globo)
 2016 - 1 Contra Todos - Sônia (Fox Brasil)
 2015 - Sete Vidas - (Rede Globo)
 2015 - Império - Juíza de Paz (Rede Globo)
 2014 - O Rebu - Lourdes (Rede Globo)
 2014 - Amor à Vida - Mãe de Rebeca (Rede Globo)
 2013 - Elmiro Miranda Show - 2a temporada (TBS)
 2013 - Louco por Elas (Rede Globo)
 2013 - Balacobaco - Enfermeira chefe (Rede Record)
 2012 - Elmiro Miranda Show - Celeste Providência (TBS)
 2012 - Malhação - Juíza de Paz  (Rede Globo)
 2012 - Cheias de Charme - Carla, produtora do Reality Show, 'De Olho na Fama'  (Rede Globo)
 2012 - Fora de Controle (série) - Sandra Vianna (1º episódio) (Rede Record)
 2012 - A Vida da Gente - Diretora da Escola da Julia  (Rede Globo)
 2011 - Vidas em Jogo - Psicanalista  (Rede Record)
 2010 - Araguaia - Enfermeira  (Rede Globo)
 2010 - Cama de Gato - Médica que fez o parto de Débora  (Rede Globo)
 2010 - Viver a Vida - Psiquiatra Marina Arruda  (Rede Globo)
 2009 - Caras & Bocas - Bedel  (Rede Globo)
 2009 - Paraíso - Fisioterapeuta  (Rede Globo)
 2009 - Chamas da Vida - Advogada Tatiana  (Rede Record)
 2008 - Faça sua História - Dra. Nadine  (Rede Globo)
 2008 - Por Toda Minha Vida - Helenita  (Rede Globo)
 2008 - Dicas de Um Sedutor - Débora  (Rede Globo)
 2008 - Duas Caras - Telma  (Rede Globo)
 2008 - Toma Lá, Dá Cá - Repórter  (Rede Globo)
 2007 - Teca na TV - Tia Verinha  (Canal Futura)
 2007 - Carga Pesada - Delegada Virginia  (Rede Globo)
 2006 - O Profeta - Maria  (Rede Globo)
 2005 - Floribella (Brasil) - Lampência  (Band)
 2005 - América - Gerente da loja (Rede Globo)
 2005 - Malhação - Empresária Fabiane  (Rede Globo)
 2003 - Agora É Que São Elas - Ximena  (Rede Globo)
 2002 - Sabor da Paixão - Assistente Social Helonice  (Rede Globo)
 2001 - Porto dos Milagres - Francinete  (Rede Globo)
 1999 - Seriado Mulher - Cidinha  (Rede Globo)
 1995 - Malhação - Solange  (Rede Globo)
 1994 - Você Decide - Nina  (Rede Globo)

No Teatro

 2012 / 2013 - A Carpa / Texto de Denise Crispun e Melanie Dimantas e Direção de Ary Coslov
 2007 - Eu nunca disse que Prestava / Roteiro e Direção de Rodrigo Penna
 2006 - Os Cigarras e os Formigas / Direção de Bernardo Jablonsky e Fabiana Valor
 2004 - A Aurora da minha Vida / Texto e Direção de Naum Alves de Souza
 2002 - Polaroides Explícitas / Direção de Ary Coslov
 2000 - A Rosa Tatuada / Direção de Felipe Tenreiro
 1997 - Tristão e Isolda / Direção de Enrique Diaz e César Augusto, com a CIA dos Atores
 1993 - Só eles o Sabem / Direção de Enrique Diaz, com a CIA dos Atores
 1991 - Colombo / Direção de Marcus Alvisi
 1990 - A Bao A Qu / Concepção e Direção de Enrique Diaz, com a CIA dos Atores
 1989 - Eu, Henrique Vianna, 17 anos, reprovado em seis matérias... / Direção de Bernardo Jablonsky
 1988 - O Encontro Marcado / Direção de Augusto Boal
 1988 - A Serpente / Direção de Dudu Sandroni
 1988 - Camaleão na Lua / Direção de Cacá Mourthé
 1987 - O Ateneu / Direção de Carlos Wilson
 1986 - O Boi e o Burro a caminho de Belém / Direção de Maria Clara Machado
 1986 - O Patinho Feio / Direção de Toninho Lopes
 1984 - Maroquinha Fru-Fru / Direção de João Carlos Motta
 1984 - O Doente Imaginário / Direção de José Eudes
 1983 - Os XII Trabalhos de Hércules / Direção de Carlos Wilson
 1982 - Os Cigarras e os Formigas / Texto e Direção de Maria Clara Machado
 1980 - João e Maria / Texto e Direção de Maria Clara Machado

Na Assistência de Direção / Teatro

 2005 - O Mágico de Noz (em construção) / Adaptação e Direção de Cadu Fávero
Adaptação do livro, O Maravilhoso Feiticeiro de Oz de L. Frank Baum
 1991 - O Ateneu / Direção de Carlos Wilson
Adaptação do livro O Ateneu de Raul Pompéia
 1990 - Eu, Henrique Viana, 17 anos, reprovado em seis matérias... / Adaptação e Direção de Bernardo Jablonski
Adaptação do livro, O Apanhador no Campo de Centeio de Jerome David Salinger
 1989 - Kurtindo Weill / Direção de Toninho Lopes
Texto baseado nas músicas de Kurt Weill e Bertolt Brecht
 1988 - Camaleão na Lua / Direção de Cacá Mourthé
Autora: Maria Clara Machado
 1988 - Odisseia / Direção de Carlos Wilson
Adaptação de Domingos de Oliveira do poema épico, Odisseia de Homero
 1987 - Macbeth / Adaptação e Direção de Ricardo Kosovski
Autor: William Shakespeare
 1986 - Delírios para Oswald / Adaptação e Direção de Ricardo Kosovski
Adaptação do texto, A Morta de Oswald de Andrade
 1986 - Deus / Direção de Fernando Berditchevsky
Autor: Woody Allen
 1986 - O Despertar da Primavera / Direção de Cacá Mourthé
Autor: Frank Wedekind

Naturais da cidade de São Paulo
Atrizes de São Paulo (estado)
Professores do estado de São Paulo
Diretores de teatro do Brasil